Харла́мов, Алексе́й:
 Харламов, Алексей Алексеевич (1840—1925) — русский художник, мастер портрета.
 Харламов, Алексей Петрович (1876—1934) — актёр Художественного театра с 1898 по 1903 год.